Wilhelminadorp est le nom de deux localités aux Pays-Bas.

 Wilhelminadorp, localité de la commune de Best, dans le Brabant-Septentrional.
 Wilhelminadorp, localité de la commune de Goes, en Zélande.

Homonymie de toponyme